Ла-Ферье́р (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ла-Шез. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22058.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к западу от Парижа, в 70 км западнее Ренна, в 45 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 459 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 275 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 196 были экономически активными, 79 — неактивными (показатель активности — 71,3 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 196 активных работали 181 человек (107 мужчин и 74 женщины), безработных было 15 (5 мужчин и 10 женщин). Среди 79 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIV век). Исторический памятник с 2007 года
 Крест XVII века. Исторический памятник с 1925 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор